JV peut faire référence à :
 Jeu vidéo,
 JV - Culture jeu vidéo, un magazine de jeu vidéo
JV, anciennement Jeuxvideo.com, est un site Web spécialisé dans le jeu vidéo.
 Joint venture, en français coentreprise, un type d'accord de collaboration entre sociétés,
 

jv peut faire référence à :
 javanais, selon la norme ISO 639-1 (codes des langues),